Potik (ukrainisch Потік; russisch Potok/Поток, deutsch „Bach“) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

 Potik (Iwano-Frankiwsk), Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk
 Potik (Myroniwka), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Myroniwka
 Potik (Sambir), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Sambir
 Potik (Kosowa), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Kosowa
 Potik (Chust), Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Chust

Siehe auch:
 Tschornyj Potik
 Potok